Capistrano – comune brasiliano dello stato del Ceará.
Capistrano – comune italiano in provincia di Vibo Valentia.
San Juan Capistrano – città della California, negli Stati Uniti d'America.

Pagine correlate 
Capestrano
San Giovanni da Capestrano